Тимлин — фамилия. Известные носители:
 
 Тимлин, Эддисон (род. 1991) — американская киноактриса
 Тимлин, Эдуард Леонидович (род. 1938) — оператор, актёр.